Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2018 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się od 19 do 25 marca 2018 roku w hali Mediolanum Forum w Mediolanie.

Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. Ich ostateczne wyniki miały wpływ na liczbę zawodników, jaką dany kraj będzie mógł wystawić na Mistrzostwa Świata 2019.

Mistrzem świata wśród solistów został Amerykanin Nathan Chen, zaś wśród solistek triumfowała Kanadyjka Kaetlyn Osmond. Złoty medal w parach sportowych zdobyli reprezentanci Niemiec Alona Sawczenko (dla której był to 6. tytuł) i Bruno Massot (dla którego był to pierwszy tytuł). W parach tanecznych trzeci tytuł mistrzów świata wywalczyli Francuzi Gabriella Papadakis i Guillaume Cizeron.

Rekordy świata 
W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy świata (GOE±3):

Kwalifikacje 
W mistrzostwach świata mogli brać udział zawodnicy z państw należących do Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU), którzy ukończyli 15 lat przed dniem 1 lipca 2017. Na podstawie wyników Mistrzostw Świata 2017, każdy kraj mógł wystawić od jednego do trzech zawodników w każdej konkurencji. Warunkiem uczestnictwa zawodników wytypowanych przez krajową federację jest uzyskanie minimalnej oceny technicznej (TES) na międzynarodowych zawodach ISU w sezonie bieżącym lub poprzednim. Punkty za oba programy mogą być zdobyte na różnych zawodach. ISU akceptuje wyniki, jeśli zostały uzyskane na międzynarodowych konkursach uznawanych przez ISU na co najmniej 21 dni przed pierwszym oficjalnym dniem treningowym mistrzostw.

Kraje miały prawo wystawić następującą liczbę zawodników/duetów w poszczególnych konkurencjach:

Kalendarium 
 21 marca – program krótki solistek, program krótki par sportowych
 22 marca – program krótki solistów, program dowolny par sportowych
 23 marca – taniec krótki, program dowolny solistek
 24 marca – program dowolny solistów, taniec dowolny
 25 marca – gala

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Wzorem tańca krótkiego była Rhumba.

Przypisy

Bibliografia 
 

2018
2018 w łyżwiarstwie figurowym
2018 we Włoszech
Sport w Mediolanie